Thomas Harding peut faire référence à :

 (1448-1532), un dissident religieux anglais ;
, personnalité du catholicisme ;
, personnalité de la Guerre civile américaine ;
Thomas Harding (1968-), journaliste britannique ;
 (1843–1927), industriel anglais ;
 Tom Harding, ingénieur du train impliqué dans l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic.